Kvinder er flertal af kvinde og kan herudover henvise til:

 Kvinder (film) – en dansk stumfilm fra 1914
 Kvinder (roman) – den danske titel på Charles Bukowskis roman Women fra 1978
 Kvinder (tidsskrift) – et dansk tidsskrift